«Технопротест» («Рейв-протест», «Рейв у парламента») — акция протеста, прошедшая в мае 2018 года в Тбилиси перед зданием парламента, поводом для которой стало недовольство действиями спецназа в местных клубах. В рейве приняли участие десять тысяч человек.

12 мая полиция Грузии провела обыски в нескольких ночных клубах Тбилиси, все люди были эвакуированы. Эта операция была связана с участившимися случаями смерти молодых людей от наркотиков; всего было задержано около 70 человек.

После этого недовольные действиями спецназа горожане вышли на протест к зданию парламента: они установили на улице звуковую аппаратуру и устроили вечеринку с диджеем и танцами.

Официальные источники назвали майские события революцией наркоманов и секс-меньшинств. Два дня на площади играли электронные диджеи, чьи выступления в клубах не состоялись из-за спецоперации.

К демонстрантам вышел глава МВД Георгий Гахария, призвал к мирному разрешению конфликта, извинился перед протестующими и пообещал разобраться с жалобами на действия полицейских.

Арестованных отпустили. Через две недели открылись все клубы.

Конопля в Грузии разрешена законом для личного употребления.

«Рейв у парламента» 
По этим событиям был снят фильм «Рейв у парламента» («Raving riot»).

Примечания 

Май 2018 года
2018 год в Грузии
Акции протеста в Грузии
Рейв